

Patronyme 

 Angela Bassett (née en 1958), actrice et productrice américaine 
 Carling Bassett (née en 1967), joueuse de tennis canadienne 
 Charlie Bassett (1931-1966), aspirant-astronaute américain 
 Glenn Bassett (1927-2020), joueur de tennis américain 
 Isabel Bassett (née en 1939), journaliste et femme politique canadienne
 John Bassett (1915-1998), propriétaire canadien de médias
 Joshua Bassett (né en 2000), acteur compositeur américain
 Stephen Bassett (né en 1995), coureur cycliste australien

Toponyme 

 Bassett, une ville du comté de Mississippi, en Arkansas ;
 Bassett, une ville du comté de Chickasaw, en Iowa ;
 Bassett, une municipalité du comté d'Allen au Kansas ;
 Bassett, une ville du Nebraska ;

 Charney Bassett, un village et civil parish.

Voir aussi 
 Mike Bassett: England Manager, un film britannique de Steve Barron sorti en 2001